Piccadilly Jim ist der Titel folgender Werke:
 Piccadilly Jim (Roman), Roman von P. G. Wodehouse (1917)
 Piccadilly Jim (1919), US-amerikanischer Film von Wesley Ruggles
 Piccadilly Jim (1936), US-amerikanischer Film von Robert Z. Leonard
 Piccadilly Jim (2005), britisch-amerikanischer Film von John McKay (Regisseur)